Sebastian (imię)

Osoby:
 Święty Sebastian
 Sebastian I Aviz – król Portugalii (1557-1578)
 Mihail Sebastian – pisarz rumuński
 Sebastian Coe – biegacz średniodystansowy
 Sebastian – duński muzyk ur. 1949
 Sebastian – francuski muzyk i DJ ur. 1981
 Sebastian – amerykański raper
 Sebastian – krab, postać z filmu Disneya Mała Syrenka
 Sebastian Pawlak – polski aktor

Miejscowości w USA:
 Sebastian – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Indian River
 Sebastian – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Willacy

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sebastian (ang. Sebastian County) – w stanie Arkansas

Powieść:
 Sebastian (fr. Sébastien Roch) – powieść francuskiego pisarza Octave’a Mirbeau z 1890 roku. Polski przekład Krystyna Byczewska, 1960
Film:
 Sebastian – brytyjski dramat historyczny z 1976 roku w reżyserii Paula Humfressa i Dereka Jarmana